Hillsborough County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Hillsborough County (Florida) – okres státu Florida
 Hillsborough County (New Hampshire) – okres státu New Hampshire